North East Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 North East Isle, ö, Tasmanien,

Falklandsöarna 

 North East Island (ö i Falklandsöarna), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar